Nobody Else — третий студийный альбом британской поп-группы Take That. Выпущен 8 мая 1995 в Великобритании и Европе и 15 августа — в США.

История создания 
Последний альбом группы перед тем, как в 1996 её участники объявили о прекращении совместной деятельности. (Ещё 10 лет спустя группа воссоединится). Также это последний на тот момент альбом группы, в записи которого участвовал Робби Уильямс.

Дебютировал на вершине UK Albums Chart, и уже в первую неделю было продано 163,399 его копий.

Список композиций 
 «Sure» 3:42
 «Back for Good» 4:02
 «Every Guy» 3:59
 «Sunday to Saturday» 5:03
 «Nobody Else» 5:48
 «Never Forget» 5:12
 «Hanging Onto Your Love» 4:09
 «Holding Back the Tears» 5:29
 «Hate It» 3:41
 «Lady Tonight» 4:37
 «The Day After Tomorrow» 4:53

Синглы с альбома 
 «Sure» (выпущен 3 октября 1994)
 «Back for Good» (выпущен 27 марта 1995)
 «Every Guy» (выпущен 8 июня 1995 как промосингл)
 «Never Forget» (выпущен 24 июля 1995)
 «Sunday to Saturday» (1 августа 1995, выпущен только в Японии)

Позиции в чартах и сертификации

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

Примечания 

1995 год в музыке
Альбомы Take That